Rosemary's Baby (band)
 Rosemary's Baby (film), een film uit 1968, gebaseerd op de roman van Ira Levin
 Rosemary's Baby (miniserie), een miniserie uit 2014, gebaseerd op de roman van Ira Levin
 Rosemary's Baby (roman), een roman van Ira Levin uit 1967